Gielen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gielen (1900–1987), römisch-katholischer Priester und Kölner Dompropst
Frans Gielen (1921–2004), belgischer Radrennfahrer
 Franz Gielen (1867–1947), Oberbürgermeister im Rheinland
 Johan Gielen (* 1968), belgischer DJ und Musikproduzent
 Josef Gielen (1890–1968), österreichischer Schauspieler
 Katrien Gielen (* 1990), belgische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Marlis Gielen (* 1959), deutsche katholische Theologin 
 Michael Gielen (1927–2019), österreichischer Dirigent und Komponist
 Michael Andrew Gielen (* 1971), neuseeländischer Geistlicher und Bischof von Christchurch
 Victor Gielen (1825–1887), deutscher Zigarrenfabrikant, Tabakhändler und Reichstagsabgeordneter
 Viktor Gielen (1910–1998), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Heimatforscher